Итинга-ду-Мараньян () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Запад штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Императрис. Население составляет  24 863 человека на 2010 год. Занимает площадь 3 581,723 км². Плотность населения — 6,94 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 25 440 жителей.

История 
Город основан 10 ноября 1994 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 102.793.992,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.898,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,664 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Мараньян